

Personnalités
 Claudia Schiffer (née en 1970), mannequin et actrice allemande ;
 Daniel Salvatore Schiffer (né en 1957), philosophe et essayiste italien ;
 Egidius Schiffer (1956-2018), tueur en série allemand ;
 Hubert Schiffer (1915-1982), jésuite allemand ;
 Karl Matthias Schiffer (1867-1930), homme politique allemand ;
 Liesel Schiffer (née en 1962), écrivain et journaliste française ;

Personnage de fiction
 Ulquiorra Schiffer, personnage issu du manga Bleach, créé par Tite Kubo.